Лондон е сред най-населените градове в света. В града живеят 7 556 900 души през 2007 г.

Численост 
Численост на населението в Голям Лондон според преброяванията на населението през годините, по статистически области:

Раси и народи 

През 2007 г. 69% от населението на Лондон спада към бялата раса.

Общо 13,3% са с южноазиатски произход, като само индийците са 6,6% от градското население, следвани от пакистанците (2,4%) и бенгалците (2,3%). Още 2% от населението се категоризира като други азиатци.

Приблизително 10,6% от лондончаните са чернокожи, като дяловете им са следните: 5,5% афро-европейци, 4,3% афро-карибци и 0,8% други чернокожи. Около 3,5% от населението е от смесена раса. Китайците съставляват 1,5% от населението на Лондон, а към други етнически групи са заявили принадлежност още 2,0%.

Към 2001 г. малцинствените групи в Лондон съставляват 29% или 2 милиона души, което е съществено увеличение спрямо 1991 г., когато са наброявали 722 000 души.

Според преброяването от 2001 г. 27,1% от населението на Лондон е родено извън Обединеното кралство. Родените извън пределите на Европа са 860 390 души, от тях най-много са родените в Южна Азия, които по данни от преброяването са 373 317 души, следвани от родените в Африка – 239 150 души. От родените в Европа най-много са тези от Ирландия – 157 285, следвани от родените в Кипър – 45 888, Германия – 39 818 и Турция – 39 128.

Страна на раждане

България 
По данни от официалното преброяване на населението, извършено от правителството на Великобритания, през 2011 г. родените в България жители на Лондон са 27 207 души.  През 2001 година те са били 3017 души, от тях 1607 във Вътрешен Лондон и 1410 във Външен Лондон.

<noinclude>

Вероизповедания 
Вероизповедания според преброяванията на населението през годините:

Източници 

Лондон
География на Лондон